Tripa ou tripas são termos utilizados com vários significados e em várias expressões populares: 
Tripa ou tripas é a designação vulgar para o intestino dos animais
Tripa (náutica) é uma peça da armação dos veleiros
Tripa é também uma designação das cordas das violas e outros instrumentos

Botânica
No Brasil, várias espécies de plantas tem este termo nas suas designações vulgares:
Tripa-de-frade - a Pitecoctenium cynanchoides
Tripa-de-galinha - o mesmo que urtiga-de-cipó, ou a Dalbergia gracilis
Tripa-de-judas - a Agdestis clematidea
Tripa-de-ovelha - a Andryala integrifolia

Expressões populares

Desambiguação